Asociación Internacional de Trabajadores puede referirse a:

 Primera Internacional, cuyo nombre histórico fue Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en 1864 por Karl Marx, Friedrich Engels y Mijaíl Bakunin.
 Asociación Internacional de los Trabajadores, internacional anarcosindicalista fundada en 1922.